MUS, Mus nebo mus může znamenat:
 Mostecká uhelná společnost – společnost zabývající se mimo jiné těžbou a prodejem hnědého uhlí, zkratkou MUS
 Moravské úklidové služby – zkratkou MUS
 medicínsky nevysvětlitelný příznak – tělesné příznaky neznámé nemoci, zkratkou MUS (z anglického )
 Musica – oborová brána, zkratkou MUS
 Mus (Gard) – francouzská obec v departementu Gard
 myš – rod hlodavců, vědeckým názvem v latině 
 souhvězdí Mouchy – souhvězdí na jižní obloze, zkratkou Mus (z latinského )
 povinnost – označení pro to, co někdo má udělat, nazývána též mus
 mus (hra) – baskická karetní hra

Podobné výrazy 
 Muse – britská rocková skupina
 Mus-Chaja – nejvyšší hora pohoří Suntar-Chajata v Rusku
 Muş (provincie) – turecká provincie
 Muş – turecké město, hlavní město stejnojmenné turecké provincie

Externí odkazy